Толкач может означать:
 Толкач (Подталкивающий локомотив) — локомотив в хвосте поезда, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона.
 Толкач, буксир-толкач — буксирное судно (буксир) предназначенное для транспортировки несамоходных судов методом толкания.
 Толкач — бульдозер применяемый при заполнении самоходных и прицепных скреперов.
 «Толкач» — эпизод сериала «Секретные материалы».
 Толкач — одно из названий песта для ступы.

Фамилия 
 Толкач, Александр Александрович (род. 1948) — советский, российский дипломат.
 Толкач, Алла Сергеевна (род. 1989) — белорусская биатлонистка.
 Толкач, Михаил Яковлевич (1917—2017) — русский советский писатель.
 Толкач, Юрий Львович (род. 1949) — советский и российский композитор, музыковед.

См. также 
 Толкачёв
 «» — снабженцы советских предприятий, действовавшие в плановой экономике (сленг).

Примечания